Са́рджент (Sargent, Sergeant) — английская фамилия, также топоним.

Носители фамилии 
 Сарджент, Дадли Аллен (1849—1924) — американский педагог.
 Сарджент, Джек (род. 1995) — гибралтарский футболист.
 Сарджент, Джозеф (1925—2014) — американский режиссёр, актёр и продюсер.
 Сарджент, Джон Сингер (1856—1925) — американский художник.
 Сарджент, Джош (род. 2000) — американский футболист.
 Сарджент, Ида (род. 1988) — американская лыжница.
 Сарджент, Логан (род. 2000) — американский автогонщик.
 Сарджент, Малколм (1895—1967) — английский дирижёр, органист и педагог.
 Сарджент, Томас Джон (род. 1943) — американский экономист и преподаватель.
 Сарджент, Уоллес (1935—2012) — американский астроном.
 Сарджент, Филип (1872—1952) — английский шахматный литератор.
 Сарджент, Чарльз Спрэг (1841—1927) — американский ботаник.
 Сарджент, Элвин (1927—2019) — американский сценарист.
 Сарджент, Эпес (1813—1880) — американский поэт, писатель, драматург и издатель.

Топоним 
 Сарджент — округ в штате Северная Дакота, США.

См. также 
 Сарджесон
 Саржа